Llista de masies i altres construccions relacionades de l'Alt Penedès (est de la comarca) (municipis d'Avinyonet del Penedès, Font-rubí, el Pla del Penedès, Gelida, la Granada, les Cabanyes, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Subirats, Torrelavit i Vilafranca del Penedès), ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies de l'Alt Penedès - oest

Alt Penedes Est
 Est